Воло́дин (Воло́дина) — русская фамилия. Известные носители:

Володин 
 
 
 
 
 Володин, Антуан (род. 1950) — французский писатель.
 
 
 Володин, Владимир Сергеевич (Иванов; 1891—1958) — советский актёр.
 Володин, Вячеслав Викторович (род. 1964) — председатель Государственной Думы VII созыва.
 
 Володин, Денис Михайлович (род. 1982) — казахстанский футболист.
 Володин, Иван Александрович (род. 1997) — российский хоккеист.
 Володин, Константин Арсеньевич (1901—1968) — советский инженер-полковник.
 Володин, Лев Васильевич (1930—2008) — российский трубач и музыкальный педагог.
 Володин, Михаил Геннадьевич (род. 1968) — советский и российский футболист.
 
 Володин, Павел Семёнович (1901—1941) — советский военный деятель, лётчик, генерал-майор авиации.
 Володин, Пётр Александрович (1915—2007) — советский лыжник и авиационный инженер.
 Володин, Семён Егорович (1913—1980) — Герой Советского Союза.
 Володин, Эдуард Фёдорович (1939—2001) — специалист в области эстетики, литературоведения, методологии науки, публицист.

